In 1919/20 werd het achtste Westfaals voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Het was het eerste volwaardige kampioenschap sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Hammper SpV 04 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club versloeg SV Kurhessen 1893 Cassel en verloor dan van VfTuR München-Gladbach.

1.Bielefelder FC Arminia fuseerde met Bielefelder TG 1848 en werd TG Arminia Bielefeld. 
Hammer FC 1903 fuseerde met TV Hamm 1859 en werd TuSV Hamm 59/03.

Kreisliga

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Westfaals voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1919/20